Kombinace písmen V a F může mít různých významů.

VF 
 VF – zkratka označující squadrony amerického letectva
 motocykl Honda VF-750C
 Vodafone – telefonní operátor
 Vlastenecká fronta – český nacionalistický spolek
 Vlastenecká fronta (Rakousko) (Vaterländische Front) – rakouská meziválečná politická strana
 Vinařský fond

Vf 
 rumunská zkratka v názvech hor za  – vrchol
 gen Ventura floribunda působící proti strupovitosti jabloně

vf 
 zkratka za vysokofrekvenční